Абрамов Федір Михайлович (1930–2007) — народний депутат України від фракції КПУ.
 Абрамов Федір Олександрович (1920-1983) — російський письменник, один із найвідоміших представників «сільської прози».
 Абрамов Федір Олексійович (1904–1982) — український учений у галузі гірничої справи, член-кореспондент АН УРСР.
 Абрамов Федір Федорович (1871—1963) — російський воєначальник